L'expression « Palace Hôtel » peut désigner :
 Palace Hôtel, bâtiment classé situé à Perth, en Australie ;
 Palace Hôtel, hôtel de style « Art nouveau géométrique » édifié par l'architecte Adhémar Lener en 1908, à Bruxelles, en Belgique ;
 Palace Hôtel, édifice situé à Budapest, en Hongrie.

Homonymie